Snowville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Snowville (Michigan)
 Snowville (New Hampshire)
 Snowville (Ohio)
 Snowville (Utah)
 Snowville (Virginia)